OG poate fi:

 Ogliastra, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Ogun, stat în Nigeria, codul ISO 3166-2:NG

Legături externe 
  „OG” la acronymfinder.com

OG (Grosu Andrei-Alexandru)
trapper, hustler, promoting rich sex gay music, selling iPhones and old cameras, born in the suburbs of Stefanesti, a small town in Romania, full of gypsies and stupid people with an average IQ of aproximately 2.